Robert Austerlitz ist der Name folgender Personen:

* Robert Austerlitz (Schriftsteller) (1861/62–1937), österreichisch-deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Robert Austerlitz (Linguist) (1923–1994), rumänisch-US-amerikanischer Linguist